Stéphane Houdet era il detentore del titolo e ha difeso il suo titolo battendo in finale contro Shingo Kunieda per 7-5, 5-7, 7-65.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (finale)
 Stéphane Houdet (campione)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2013